Ди́вьяде́шам — святые места и храмы в вайшнавской традиции индуизма, которые были воспеты святыми подвижниками альварами. Имеют особое значение для последователей шри-вайшнавизма. Всего насчитывается 108 дивья-дешам, причём два из них находятся в духовном мире — Парама-падам (у святых стоп Бога) и Тирупаркадал (молочный океан в котором обитает Вишну). Из остальных 106, 105 расположены в Индии и 1 в Непале (Муктинатх).

Последователи вайшнавизма, в особенности в Южной Индии, надеются за свою жизнь совершить паломничество в 106 дивья-дешам и достичь 2 духовных дивья-дешам после смерти. В каждом из 108 дивья-дешам, мурти Нараяны находится в одном из трёх положений (тируколам):

 Киданта-тируколам (в спящем положении) — 27 дивья-дешам
 Витрирунда-тируколам (в сидячем положении) — 21 дивья-дешам
 Ниндра-тируколам (стоя) — 60 дивья-дешам

В 108 дивья-дешам, Вишну стоит лицом к разным сторонам света, давая свои благословения.
 К востоку — 79 дивья-дешам
 К западу — 19 дивья-дешам
 К северу — 3 дивья-дешам
 К югу — 7 дивья-дешам

Из числа мест дивьядешам храмы, посвященные Вишну в форме Ранганатхи, объединяют в группу Панчаранга-кшетра.

Список дивья-дешам 
В этой таблице даётся список 108 дивья-дешам:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Библиотека ведической литературы
 Poster of the temple deities in the 108 divya desams. This poster is to be found in most of the vaishnava homes.
 Audio links to some of the verses related to the divya desams
 Lists the Alwars that had sung the praises of God in the respective temples.

Вайшнавизм